FK Mladost Nowy Sad (serb. cyr. ФК Младост Нови Сад) – serbski klub piłkarski, mający siedzibę w mieście Nowy Sad, na północy kraju, grający od sezonu 2022/23 w rozgrywkach Prva liga Srbije.

Historia 
Chronologia nazw:
 1972: FK Mladost Nowy Sad (serb. cyr. ФК Младост (Нови Сад))
 2020: FK Mladost GAT Nowy Sad (serb. cyr. ФК Младост ГАТ (Нови Сад))

Klub piłkarski FK Mladost został założony w Nowym Sadzie w 1972 roku. Zespół występował w niższych ligach regionalnych mistrzostw Jugosławii.

Po rozpadzie Jugosławii, a potem Serbii i Czarnogóry od sezonu 2006/07 zespół kontynuował występy w okręgowej PFL Novi Sad (D5). Po zakończeniu sezonu 2009/10 drużyna spadła do ligi miejskiej Gradska liga Novog Sada. Po trzech latach zespół wrócił z powrotem do ligi okręgowej PFL Novi Sad. W 2014 roku została założona okręgowa Novosadska liga (D5), do której został zakwalifikowany klub. Po wygraniu okręgówki w 2019 awansował do Vojvođanskiej ligi (D4). W sezonie 2019/20 zespół zwyciężył w grupie południowej zonalnej ligi i otrzymał promocję do Srpskiej Ligi Vojvodina. W 2020 roku klub dodał do nazwy nazwę swego głównego sponsora - FK Mladost GAT. Sezon 2020/21 zakończył na pierwszym miejscu, zdobywając awans do Prvej ligi Srbije. W sezonie 2021/22 został mistrzem Prvej ligi i uzyskał historyczny awans do Super ligi Srbije.

Barwy klubowe, strój, herb, hymn 

Klub ma barwy czerwono-niebieskie. Zawodnicy swoje domowe spotkania zazwyczaj grają w czerwonych koszulkach, czerwonych spodenkach oraz czerwonych getrach.

Sukcesy

Trofea międzynarodowe 
Nie uczestniczył w rozgrywkach europejskich (stan na 31-05-2022).

Trofea krajowe 

 Srpska Liga Vojvodina (D3):
 mistrz (1x): 2020/21

Poszczególne sezony

Rozgrywki międzynarodowe

Europejskie puchary 
Nie uczestniczył w rozgrywkach europejskich.

Rozgrywki krajowe

Piłkarze, trenerzy, prezydenci i właściciele klubu

Piłkarze

Aktualny skład zespołu 
 Stan na 1 października 2022

Trenerzy 

...
 20.06.2021–06.06.2022:  Ljubomir Ristovski
 01.07.2022–02.08.2022:  Branko Žigić
 05.08.2022–19.09.2022:  Aleksandar Linta
 od 22.09.2022:  Ljubomir Ristovski

Prezydenci

Struktura klubu

Stadion 
Klub piłkarski rozgrywa swoje mecze domowe na stadionie Karađorđe w Nowym Sadzie o pojemności 14.458 widzów.

Derby 
 FK Vojvodina
 FK Bačka Topola
 OFK Bačka
 RFK Novi Sad
 FK Kabel Nowy Sad

Zobacz też 
 NAK Novi Sad

Przypisy

Bibliografia 
 FK Mladost Nowy Sad w bazie srbijasport.net 
 
 
 FK Mladost Nowy Sad w bazie Foot.dk 
 
 
 
 
 
 Wyniki meczów klubu w bazie RSSSF 

Serbskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1972
Kluby piłkarskie w Nowym Sadzie